21-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 140,3 километра состоялась 19 сентября 1954 года. Победу, второй год подряд, одержал французский велогонщик Жак Анкетиль.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1954 на FirstCycling
 
 
  

1954 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1954 году
Сентябрь 1954 года